Methuen peut faire référence à :
 Methuen, ville américaine du comté d'Essex, dans le Massachusetts ;
 Havelock-Belmont-Methuen, canton de l'Ontario ;
 Methuen, maison d'édition britannique ;
 un patronyme partagé par :
 Algernon Methuen (1856-1924), enseignant et éditeur britannique ;
 John Methuen (1650-1706), diplomate anglais ;
 Paul Ayshford Methuen, quatrième baron de Methuen, zoologiste et un peintre britannique.

Homonymie de patronyme